Еле́на Валенти́новна Арши́нцева () — российская легкоатлетка, специалистка по спортивной ходьбе. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 1990-х годах, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы в помещении, многократная победительница и призёрка первенств всероссийского значения. Мастер спорта России международного класса. Преподаватель.

Биография 
Елена Аршинцева родилась 5 апреля 1971 года в городе Саранске Мордовской АССР. Выступала за добровольное спортивное общество «Спартак» и Профсоюзы.

Впервые заявила о себе в начале 1993 года, когда одержала победу в ходьбе на 5000 метров на зимнем чемпионате России в Москве и, попав в состав российской национальной сборной, выступила на чемпионате мира в помещении в Торонто, где в той же дисциплине стала пятой. Также была лучшей на дистанции 10 км на открытом зимнем чемпионате России по спортивной ходьбе в Адлере, стартовала на Кубке мира в Монтеррее. Летом выиграла 10 км на открытом чемпионате России в Чебоксарах, принимала участие в чемпионате мира в Штутгарте — с результатом 45:17 пришла здесь к финишу 12-й.

В 1994 году в ходьбе на 3000 метров была лучшей на чемпионате России в помещении в Липецке, взяла бронзу на чемпионате Европы в помещении в Париже. В дисциплине 10 км выиграла открытый чемпионат России в Ярославле, стала четвёртой на чемпионате Европы в Хельсинки.

В 1995 году на дистанции 10 км была лучшей на открытом зимнем чемпионате России в Адлере, тогда как на Кубке мира в Пекине получила дисквалификацию.

В 1998 году выиграла бронзовую медаль на открытом зимнем чемпионате России в Адлере, закрыла двадцатку сильнейших на Кубке Европы в Дудинце.

Завершила спортивную карьеру по окончании сезона 2000 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания 

Спортивные ходоки России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Мордовии
Спортсмены Новосибирской области